Joan Guàrdia Olmos (Barcelona, 20 de octubre de 1958), catedrático de Metodología de Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB) y rector electo de la misma universidad desde el día 18 de diciembre de 2020.

Biografía

Joan Guàrdia Olmos nació en Barcelona en el año 1958, estudió Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) en la UB, graduándose en 1982. También es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) y catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la misma universidad y máster en Statistical Data Analysis por la University of Essex.

Su carrera docente e investigadora ha sido reconocida con la concesión de cinco tramos estatales de docencia y cuatro de actividad investigadora, además de tres autonómicos de docencia, dos de investigación y dos más de gestión universitaria. Su especialidad está vinculada con la enseñanza universitaria y la investigación de la conducta humana.

Desde muy joven mostró su vocación de servicio público. Siendo estudiante fue miembro de la Junta de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) y del Claustro de la UB. En 1984 ingresó en la UB como profesor ayudante y desde ese momento ha simultaneado sus tareas docentes e investigadoras con la gestión universitaria de las que, entre muchas, destacan las siguientes: desde 1992 es miembro de Comités de Evaluación Externa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en ese mismo año es nombrado Secretario del Consejo de Estudios de la Facultad de Psicología de la UB (desde diciembre de 1992 a marzo de 1995); Jefe de Estudios de la titulación de Psicología hasta 1999; Director del Gabinete de Orientación Universitaria dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y de la Dirección Técnica de Gestión Docente de la UB desde noviembre de 1997 hasta junio de 2001; representante de la UB en el proyecto AlfaI de la Unión Europea sobre "Capacitación en Gestión para Docentes" desarrollado durante los cursos académicos 1996-97 y 1997-98; nombrado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) como asesor de los Comités de Selección para el Programa de Cooperación Interuniversitaria E.Al.98 y 99 para estudiantes universitarios de pre y postgrado; miembro evaluador del Plan Nacional de Evaluación del Consejo de Universidades en el año 2000; Codirector del Grupo de Innovación Docente de la UB, reconocido como tal el año 2001; Vicerrector de Estudiantes de la UB desde junio de 2001 hasta junio de 2005; miembro de la Ejecutiva de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) desde diciembre de 2002 hasta junio de 2005, y del Consejo de Gobierno de la UB por designación del Rector durante el período 2002-2005; Coordinador del grupo de Convergencia Europea de la RUNAE desde marzo de 2002 hasta 2002; miembro del Plenario del Consejo Español del Deporte Universitario de la Secretaría de Estado para el Deporte del MEC desde 2004; pertenece al Consejo de Dirección del Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) de la UB desde 2009, y ha sido evaluador externo de CINDA para las Facultades de Psicología en América Latina para el bienio 2010-2012. Actualmente es Delegado de la UB en la Escola Superior de Relacions Públiques y miembro del Claustro y Consejo de Gobierno.

Docencia

La UB ha sido la institución en que Joan Guàrdia ha desarrollado la mayor parte de su carrera docente e investigadora. En 1984 ingresa en esta universidad como Profesor Ayudante. Dos años más tarde es contratado como Profesor Colaborador de Docencia e Investigación. Las asignaturas en las que desarrolla su labor docente en este período son Prácticas de Teorías del Aprendizaje y Prácticas de Estadística Aplicada a las Ciencias Humanas I y II.

En 1987 se vincula a la UB como Profesor Asociado a Tiempo Completo por un periodo de dos meses y medio, y en diciembre del mismo año gana la oposición a Profesor Titular de Universidad. Finalmente, en abril de 2009 gana por oposición la Cátedra de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología.

Desde 1987 hasta 2009 las asignaturas que imparte son: Estadística Aplicada a las Ciencias Humanas I, Análisis de Datos en Psicología, Estudios Epidemiológicos, Estadística, Ética y Fundamentos de Estadística. Desde 2009 hasta ahora, sus asignaturas fundamentales son: Metodología de Investigación, Técnicas de Investigación y Estadística.

En cuanto a la docencia en programas de doctorado, sobresalen las siguientes materias impartidas: Técnicas Multivariadas de Análisis de Datos en Neurociencia Cognitiva; Modelización en Psicología; Análisis Gráfico y Exploratorio de Datos; Técnicas Estadísticas Epidemiológicas; Introducción al Paquete Estadístico SPSS/PC; Metodología de Investigación en Ámbitos Clínicos; Aportaciones Metodológicas en la Evaluación del Cambio Psicológico; Técnicas Estadísticas Avanzadas; Modelos de Ecuaciones Estructurales; Transiciones Académicas; Modelos Log-Lineales; Análisis de Datos Categóricos; Técnicas de Construcción de Instrumentos de Medida, y Técnicas Cualitativas de Análisis de Datos en Gerontología y Análisis de Señal Cerebral.

Las líneas de trabajo docente de Joan Guàrdia en programas oficiales de máster siguen el mismo campo de conocimiento, destacando asignaturas como Técnicas Estadísticas Multivariantes; Técnicas Estadísticas para Clínicos; Metodología de Investigación; Técnicas Estadísticas Avanzadas; Aplicación de la Estadística en Salud, Bioética, Epidemiología; Estadística Aplicada y Técnicas Estadísticas Multivariantes, y Análisis de Señal Cerebral. Todas ellas distribuidas entre la UB (Facultad de Psicología, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica y la Escuela Universitaria de Enfermería, entre otras), la Universidad de Granada (Facultad de Psicología), Universidad de Guadalajara en México (Ciencias de la Salud), Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán en México (Escuela de Psicología), Universidad de Sonora en Hermosillo en México (Escuela de Psicología), y la University of California en Estados Unidos (School of Psychology).

Investigación

El doctor Joan Guàrdia ha desarrollado una intensa actividad en el campo de la investigación. Es miembro destacado en la gestión de cuatro organizaciones que se distinguen por transferir conocimientos a la sociedad: es miembro del Consell de Direcció del Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conduca (IR3C) es Coordinador del Grup d’Innovació Docent Consolidat pel Desenvolupament per L’Aprenentatge de L'Estadística;   es Investigador Principal del Grup de Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicología (SGR); y es miembro del Grup Interdisciplinari de Reflexió i de Solucions Matemàtiques per a Entitats.

Guàrdia ha participado en 38 proyectos de investigación subvencionados, de los cuales 18 lo ha sido como investigador principal y en 20 como investigador colaborador. Como investigador principal los proyectos han sido los siguientes:
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Modelos Estadísticos para el Análisis de Conectividad Cerebral Funcional y Efectiva en Estudios de Imagen de Resonancia Magnética Funcional (fMRI). Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. PSI2013-41400-P Vigencia: 2014–2016.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Neurocinema Organismo: Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya 2012ACDC 00067 Vigencia: 2012-2013
 Investigador Principal: ESCERA, C. & GUÀRDIA, J. Título: Neuroub. El Cervell Vibra Amb la Música. Neurocortos. Tu, el Teu Cervell i Youtube. Concurs de Curts per Youtube. Organismo: FECyT. Programa de Cultura Científica i de la Innovación. FCT-12-5088 Vigencia: 2012-2013
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Seminario de Coordinación en SPM Organismo: Vicerectorat de Relacions Internacionals. Convocatoria 2010. Código MC 051646 Vigencia 2011.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Un Model Multivariat per a L'Avaluació de l'Impacte de les Variables Implicades en la Decisió dels Estudiants en la Selecció d'Universitat. Organismo: Institut de Ciències de l’Educació de la UB. Convocatoria REDICE 2010. Código 1002-17. Vigencia 2010–2012.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Modelos de Ecuaciones Estructurales Exploratorios (ESEM): Alternativa a los Modelos Factoriales Confirmatorios. Formalización y Aplicaciones en Investigación Psicológica Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental SPID201000X017863SV0. Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. Subdirección General de Proyectos de Investigación.  PSI2010-21214-C02-01 Vigencia: 2010 – 2013.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Formació en Statistical Parametric Mapping para el Estudio de Resonancia Magnética Funcional y Estructural en Evaluaciones Neuropsicológicas Organismo: Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo. B/024964/09. Vigencia: 2009–2010.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Estudi, Avaluació i Programa d'Intervenció per a la Prevenció de l'Estrès Laboral “Burnout” en el Personal d'Infermeria de Centres Hospitalaris. Organismo: Fundación Prevent. Vigencia: 2009–2010.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Suport als Grups de Recerca Consolidats. Projectes de Recerca per Potenciar els Grups de Recerca Consolidats. Grup de Recerca en Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia (GTEAAP). Organismo: Direcció General de Recerca. DURSI. Generalitat de Catalunya (DOGC 4364). Codi 2009SGR 388 Vigencia: 2009-2013.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Generació d’un Qüestionari per a l’Avaluació de les Necessitats i Coneixements del Col·lectiu de Jutges en les Exploracions Judicials de Menors. Organismo: Vicerectorat de Política Científica de la UB Vigencia: 2009-2010.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Anàlisi del Format del Material Docent en l’Ensenyament de l’Estadística en Psicologia. Organismo: Institut de Ciències de l’Educació de la UB. Conmvocatòria REDICE 2008. Código A0801-11. Vigencia 2008–2010.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Xarxa de Treball Cooperatiu en Psicologia: Barcelona – Morelia – Guadalajara. Organismo: Vicerectorat de Política Internacional de la UB Vigencia: 2008-2009.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Taller d'Estadística Bayesiana. Organismo: Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia Vigencia: 2008.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Xarxa de Treball Cooperatiu en Psicologia: Barcelona – Morelia – Guadalajara. Organismo: Vicerectorat de Política Internacional de la UB Vigencia: 2007-2008.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Influencia de los sistemas serotoninérgico y noradrenérgico sobre funciones cognoscitivas en sujetos con trastorno depresivo mayor. Organismo: Red A/4286/05. Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia Vigencia: 2007.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Xarxa de Treball Cooperatiu en Psicologia: Barcelona – Morelia – Guadalajara. Influència dels sistemes serotonérgico i noradrenérgico sobre les Funcions Cognoscitivas en subjectes amb Trastorn Depressiu Major. Organismo: Vicerectorat de Política Internacional de la UB Vigencia: 2006-2007.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Perfil Psicològic de Subjectes Amb Conducta Prevencionista Responsable. Organismo: Fundación Prevent. Vigencia: 2006 – 2007.
 Investigador Principal: GENIS, F. y GUÀRDIA, J. Título: Anàlisi Estadística de Dades Sobre Qualitat de Vida. Organismo: Ayuda otorgada por el "Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya". Vigencia: 1992-1994.

Joan Guàrdia también destaca por trabajar en proyectos de innovación y/o mejorara e innovación y docencia. En concreto ha participado como a investigador principal en 16 proyectos y como investigador en 10 más. Dentro de este apartado los proyectos en los cuales ha sido investigador principal son:
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Un Model Longitudinal d'Avaluació de l'Impacte de les Variables Implicades en la Selecció d'Estudis i Universitat. El Rendiment Acadèmic en Batxillerat i Selectivitat Com Predictores del Rendiment Inicial a la Universitat.
 Organismo: ICE de la UB. REDICE12-1641-01 Vigencia: 2012-2013
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Desenvolupament d’un Sistema de Seguiment Individualitzat del Treball no Presencial en Assignatures d’Alta Densitat de Matricula. Organismo: Projectes d’Innovació Docent 2010. Modalitat A. Universitat de Barcelona. Codi 2012PID-UB/113 Vigencia 2012–2013.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Desenvolupament d’un Sistema de Seguiment Individualitzat del Treball no Presencial en Assignatures d’Alta Densitat de Matricula. Organismo: Projectes d’Innovació Docent 2010. Modalitat A. Universitat de Barcelona. Codi 2011PID-UB/35 Vigencia: 2011–2012.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Desenvolupament d’un Sistema de Seguiment Individualitzat del Treball no Presencial en Assignatures d’Alta Densitat de Matricula. Organismo: Projectes d’Innovació Docent 2010. Modalitat A. Universitat de Barcelona. Codi 2010PID‐UB/23 Vigencia: 2010 – 2011.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Elaboració de Material de Suport Digital. Organismo: Ajut per a la millora de la Qualitat Docent. Generalitat de Catalunya. Codi 2008MQD 00082. Vigencia: 2008 – 2010.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Generació d’un Laboratori de Simulació Estadística Pythia pel Foment del Treball Autònom dels Estudiants i l’Avaluació Continua Individual. Organismo: Programa de Millora i Innovació Docent de la UB. Proyecto 1189751047. 2007PID-UB/01 Vigencia: 2007-2008.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Treball Docent en Equip per l’Assignatura Anàlisi de Dades. Organismo: Programa de Millorai Innovació Docent de la UB SED-1173956119. Dotación de 1 becario de colaboración(a compartir) Vigencia: 2007-2008.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Estudi Descriptiu dels Factors Individuals i Institucionals que Incideixen en la Mobilitat Universitària. Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Universidades. Programa de Estudios EA2005-0167 Vigencia: 2005-2006.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Estudi Multicentre del Rendiment de l'Assignatura d'Estadistica en Salut. Organismo: Ajut per a la Millora de la Qualitat Docent. Generalitat de Catalunya. Codi 2004 MQD 00134. Vigencia: 2004-2005.
 Investigador principal: GUÀRDIA, J. Título: Pla General d'Avaluació dels Plans d'Acció Tutorial de la UB. Organismo: Ayuda para la mejora de la Calidad Docente. Generalidad de Cataluña. Código 2003MQD 00127. Vigencia 2003 – 2004.
 Investigador principal: GUÀRDIA, J. Título: Estudi de les Variables Predictores del Rendiment Acadèmic en l'Assignatura Anàlisi de Dades (Fase II). Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Estudiants de la UB 10/IV/AV-ER/10/GUAR. Vigencia: 2002.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Utilització del CD Estadistica Descriptiva Bàsica en la docència d’Anàlisi de Dades en Psicologia i Biblioteconomia. Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la UB. 8/IV/FP/09/GUAR Vigencia: 2001.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Un Programa d'Avaluació del Pràcticum de la Facultat de Psicologia de la UB. Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la UB. Vigencia: 1996 – 1998.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Formació del Professorat Epidemiologia i Demografia Sanitaria. Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la UB. 8/IV/FP/09/GUAR Vigencia: 1998.
 Investigador Principal: FREIXA, M. y GUÀRDIA, J. Título: Elaboració d'un Text Guia per a l'Assignatura Tècniques Epidemiològiques. Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la UB. Vigencia: 1996.
 Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Título: Una proposta de servei de tutories per a la Facultat de Psicologia de la UB. Organismo: Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària depenent del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la UB. Vigencia: 1995.

Referencias

Publicaciones
La prolífica actividad investigadora de este catedrático de la UB se traduce en una extensa obra tanto de libros propios y colaboraciones con otros autores en trabajos, como publicaciones en revistas científicas del sector. En total 24 libros compartidos con otros autores y 2 como único autor. Sus 5 últimas obras publicadas son:
 DE LA FUENTE, E.I.,  VARGAS, C.; SAN LUIS, C., CAÑADAS, G., GUÀRDIA, J. & LOZANO, L.M. (2008). Codificación y Análisis de Datos en Psicología: Ejercicios. Granada: Ediciones Sider, S.C. ISBN 978-84-96876-12-5.
 GUÀRDIA, J. (2010) (Coord). La Evaluación de Riesgos Psicosociales. Guía de Buenas Prácticas. Madrid: UGT-CEC.
 PERÓ, M., LEIVA, D., GUÀRDIA, J. & SOLANAS, A. (Coord) (2012). Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales Mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta. ISBN 978-84-15452-14-0. Depósito Legal M-26247-2012.
 MANOLOV, R., SOLANAS, A., LEIVA, D., LOSADA, J. L., PERÓ, M. Y GUÀRDIA, J. (2015)  Actividades de Autoaprendizaje Autónomo y Presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento. EDITORIAL: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 978-84-475-3885-0
 BILBENY, N. & GUÀRDIA, J. (Eds.) (2015). Humanidades e Investigación Científica. Una propuesta Necesaria. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISNN 978-84-475-3912-3.

En formato CD la producción científica de Joan Guàrdia tiene los siguientes títulos más representativos:
 GUÀRDIA, J. (1998). Coordinador. Curso de Acceso a la Universidad Para Mayores de 25 años. Parte Específica de Psicología. Barcelona: Fundació UB Mèdia de la Universitat de Barcelona.
 GUILLEN, M., ALEA, V., MUÑOZ, C., SOLDEVILLA, C., TORRELLES, E., VILADOMIU, N., DOMINGUEZ, M., VEGAS, E., OCAÑA, J., MONEGAL, M., ASCASO, C., CANELA, J., SENTIS, J., VALLÉS, A., FREIXA, M., GUÀRDIA, J., TURBANY, J., PERÓ, M., TORRADO, M., SANS, A. y RODRIGUEZ, M. (2001). Estadística Descriptiva Básica (CD-Rom). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 PERO, M. (2010) (Coord.). Material Audiovisual per les Pràctiques de l’Assignatura “Tècniques de Recerca del nou Grau de Psicologia”. Universitat de Barcelona. Codi: PD09_VID16. DLB28538-2010.

Ha escrito 38 capítulos de libro, de los cuales 7 como único autor y 37 compartidos con otros colegas. Sus últimos 5 capítulos de libro publicados son:
 MORALES, C.; GORDÓVIL, A.; GÓMEZ, J.; VILLASEÑOR, T.; PERÓ, M. &GUÀRDIA, J. (2012). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Birth Season and Epidemiology. En Jill M. Norvilitis (Ed.), Contemporary Trends in ADHD Research, 45-56. In Tech Editors. http://www.intechopen.com/ ISBN 978-953-307-858-8.
 SOLANAS, A. & GUÀRDIA, J. (2012). Modelos de Regresión Lineal. En M. Pero, D. Leiva, J. Guàrdia y A. Solanas (Coords). Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales mediante R y R-Commander, pp. 433 - 497. Madrid: Garceta. ISBN 978-84-15452-14-0. Depósito Legal M-26247-2012.
 GUÀRDIA, J. & BENÍTEZ, S. (2012). Introducción a la Estadística Multivariante. En M. Pero, D. Leiva, J. Guàrdia y A. Solanas (Coords). Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales Mediante R y R-Commander, pp. 499 - 563. Madrid: Garceta. ISBN 978-84-15452-14-0. Depósito Legal M-26247-2012.
 TRIADO, X.M.; JARÍA, N.; APARICIO, P.; PERÓ, M.; GUÀRDIA, J. & ELASRI, A. (2014). University Student Absenteeism: Factors and Profiles. En S.Mujerki & P. Tripathi (Eds.), Handbook of Research on Transnational Higher Education, pp. 454-466. Advances in HigherEducation and Professional Development(AHEPD) Book Series, Hershey: Information Science Reference IGI Global. ISBN 978-1-4666-4458-8 (hardcover) --ISBN 978-1-4666-4459-5 (ebook) --ISBN 978-1-4666-4460-1 (print & perpetual access). DOI: 10.4018/978-1-4666-4458-8.ch023.
 GUÀRDIA, J.; PERÓ, M. & FAUQUET, J. (2014). Anexo I. Análisis de Datos en Neurociencia Cognitiva. En D. Redolar-Ripoll (Coord.). Neurociencia Cognitiva. Madrid: EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S. A., pp. 789-796. ISBN 978-84-9835-408-9

Las contribuciones de Joan Guàrdia en revistas científicas JCR del sector son, de momento, un total de 210. Algunas de las últimas son las siguientes:
 GUDAYOL, E.; PERÓ, M.; GONZÁLEZ, A. & GUÀRDIA, J. (2015). Changes in brain connectivity related to the treatment of depression measured through fMRI: A systematic review. Frontiers in Human Neuroscience, 9; 582. http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2015.00582.
 FACAL, D.; CAMPOS, M.; GUÀRDIA, J. & JUNCOS, O. (2015). Confirmatory factor analysis of the Spanish version of the California Verbal Learning Test in a sample of middle-aged and older adults with subjective memory complaints.  Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. http://dx.doi.org/10.1080/13803395.2015.1107527.
 GALLARDO, G., GONZÁLEZ, A., GUDAYOL, E. & GUARDIA, J. (2015). Type 1 Diabetes modifies brain activation in young patients while performing visuospatial working memory tasks. Journal of Diabetes Research, Article ID 703512. http://dx.doi.org/10.1155/2015/703512.
 GUÀRDIA, J., PERO, M., ZARABOZO, D., GONZÁLEZ, A. & GUDAYOL, E. (2015). Effective connectivity of visual word recognition and homophone orthographic errors. Frontiers in Psychology, 6, Article 640. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00640.
 GUDAYOL, E., GUÀRDIA, J. & PERÓ, M. (2015). Effects of remission speed and improvement of cognitive functions of depressed patients. Psychiatry Research, 226, 103-112 http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.079.
 FALCO, A., LLUCH, M.T., ROLDAN, J., GOBERNA, J., GUÀRDIA, J. (2014). The ethical conflict in critical care nursing: correlation between exposure and types of conflict. Nursing Ethics. DOI: 10.1177/0969733014549883.
 PERÓ, M., SORIANO, P.P., CAPILLA, R., GUÀRDIA, J. & HERVÀS, A. (2014). Questionnaire for the assessment of factors related to university degree choice in Spanish public system: a psychometric study. Computers in Human Behavior, 47, 128-138. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.003

Nacidos en Barcelona
Filósofos de Barcelona
Psicólogos de España del siglo XXI
Pedagogos de España del siglo XXI
Alumnado de Psicología de la Universidad de Barcelona
Alumnado de la Universidad de Essex
Catedráticos de la Universidad de Barcelona